Александровац () — община в Сербии, входит в Расинский округ.

Население общины составляет 27 828 человек (2007 год), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимаемая площадь — 387 км², из них 55,8 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Александровац. Община Александровац состоит из 55 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 7,0 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии